Pistolet maszynowy MP5
 Maska przeciwgazowa MP-5